Gramberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Gramberg (1862–1917), deutscher Verwaltungsjurist
 Berndt Gramberg-Danielsen (1922–2018), deutscher Mediziner 
 Carl Peter Wilhelm Gramberg (1797–1830), deutscher Theologe und Pädagoge
 Eugen Gramberg (1865–1945), deutscher Lehrer und Pilzkundler
 Gerd Gramberg (1923–2013), deutscher Maler 
 Gerhard Anton Gramberg (1744–1818), Stadt- und Landphysikus in Oldenburg
 Gerhard Anton Hermann Gramberg (1772–1816), deutscher Jurist und Dichter
 Igor Sergejewitsch Gramberg (1922–2002), russischer Geologe
 Karl Gramberg (1922–1998), ostfriesischer Maler und Graphiker
 Margarethe Gramberg (1895–1968), deutsche Politikerin (DVP, FDP)
 Michael Gramberg (1942–2020), deutscher Fernsehjournalist
 Otto Friedrich Gramberg (1856–1946), deutscher Ministerialrat und Kirchenrechtler
 Werner Gramberg (1896–1985), deutscher Kunsthistoriker

Gramberg ist der Name folgender Orte:

 Gramberg (Gemeinde Eggerding), Ortsteil von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gramberg (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich